Interkontinentala cupen 1981, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1981, var den tjugonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 11 december 1981. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Liverpool från Liverpool, England, som vann Europacupen 1980–81. Sydamerika representerades av Flamengo från Rio de Janeiro, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1981.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Flamengo vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 3–0. Zico blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1981
Europacupen i fotboll 1980/1981

Källor

Noter

1981
Fotbollsåret 1981
1981 i Japan
CR Flamengo
Liverpool FC
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan